Das Unibet Masters 2018 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 26. bis 28. Januar 2018 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum vierten Mal die ArenaMK in Milton Keynes.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der seinen Landsmann Raymond van Barneveld im Finale mit 11:9 Legs besiegen konnte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 2. Januar 2018 – teil, von denen alle gesetzt waren

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in Milton Keynes